Партия свободы:

 Австрийская партия свободы — австрийская политическая партия правого толка.
 Немецкая партия свободы — ультраправая партия в ФРГ, существовавшая в 1962—1965 годах.
 Партия свободы (Великобритания)
Партия свободы (Исландия)
 Партия свободы Канады
 Партия свободы (Латвия)
 Партия свободы — нидерландская националистическая партия.
 Партия свободы (Словакия)
 Партия свободы — политическая партия в США, существовавшая в 1840—1848 годах.
 Швейцарская партия свободы
 Партия свободы — советская и российская русская националистическая организация, существовавшая в 1989—2009 годах.
 Партия свободы — организация, отколовшаяся от Либертарианской партии России.
 Партия «Свобода» — политическая партия Германии, названная по аналогии с нидерландской.
 Партия «Свобода» — политическая националистическая партия Украины, основанная в 1991 году как Социал-националистическая партия Украины.